Allophaeosphaeria is een monotypisch geslacht van schimmels uit de klasse Dothideomycetes. Het geslacht bevat alleen Allophaeosphaeria clematidis. De typesoort is Allophaeosphaeria muriformis, maar deze is later verplaatst naar het geslacht Septoriella als Septoriella muriformis.  

Dothideomycetes
Schimmelgeslacht